gmina Czermin – gmina w powiecie mieleckim w województwie podkarpackim
 gmina Czermin – gmina w powiecie pleszewskim w województwie wielkopolskim
dawne gminy:
 gmina Czermin – dawna gmina wiejska w powiecie rypińskim w województwie warszawskim/pomorskim